Buschan ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Buschan (1863–1942), deutscher Mediziner, Anthropologe und Ethnograph
 Lotte Buschan (1917–1994), deutsche Sängerin